

Населені пункти та їхні частини
 Міхалувек — село в гміні Стрикув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Міхалувек — село в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Міхалувек — село в гміні Ожарув-Мазовецький Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Міхалувек — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалувек — село в гміні Залуський Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Міхалувек — село в гміні Вйонзовна Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Міхалувек — село в гміні Немодлін Опольського повіту Опольського воєводства
 Міхалувек — частина міста Томашув-Мазовецький в Томашовському повіті Лодзинського воєводства
 Міхалувек — частина села Ленка в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства

Примітки